HBS est une abréviation ou un sigle pouvant désigner :
 Hydro Building System, une filiale du groupe Norsk Hydro ;
 HBS, un des symboles normalisés pour la dureté Brinell, dont l'unité normalisée est l'échelle Brinell ;
 Handlebars, un moteur de template pour sites Web ;
 Harvard Business School, une des écoles de l'université Harvard ;
 HBs, une protéine de surface du virus de l'hépatite B ;
 Host Broadcast Services, une filiale d'Infront Sports & Media ;

hbs est un code pouvant désigner :
 hbs, le serbo-croate, selon les normes ISO 639-3 des codes de langue.